Andrea Portera – compositore italiano
 Domenico Portera – storico e saggista italiano
 Ricky Portera – chitarrista italiano